Albia bezeichnet:

 auf Latein das Land an der Elbe (flumen Albis)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Albia (Iowa), im Monroe County
 Albia (Kentucky), im Pulaski County
 Albia (New York), im Rensselaer County

Sonstiges:
 Albia Municipal Airport, Airport im Monroe County, Iowa
 Albia Pond, See im Saratoga County, New York

Name von Studentenverbindungen:
 Albia Prag, Burschenschaft (zeitweise Corps) in Prag, aufgegangen in Sudetia München (siehe Liste der Studentenverbindungen in Prag); zu Sudetia Liste der Studentenverbindungen in München; Liste der Burschenschaften
 Wiener akademische Burschenschaft Albia

Albia ist der Name von:
 Albia Domnica, Frau des römischen Kaisers Valens (364–378) 

im NRHP gelistete Objekte:
 Albia Public Library, in Albia, Iowa, ID-Nr. 83004708
 Albia Square and Central Commercial Historic District, in Albia, Iowa, ID-Nr. 85000007